Gadella genere di pesci ossei della famiglia Moridae
 Gadella nome comune della specie ittica Gadella maraldi